Городенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новгородская область
 Городенское сельское поселение — существовавшее в 2005-2009 гг в Батецком районе, объединено с Батецким сельским поселением

Тверская область
 Городенское сельское поселение  — входит в Конаковский район